X Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин проводился в городе Линчёпинг Швеция  23 по 27 августа 1990 года.

X юбилейный чемпионат стал самым представительным из всех предыдущих. Приехали почти все сильнейшие пятиборки мира, здесь и чемпионки мира разных лет американка Лори Норвуд, Дорота Идзи, выступающие аж с 1981 года немка Сабина Крапт и Софи Моресси, чемпионка мира среди юниоров Ирен Ковач и многие другие.

Команда СССР 

Сборная СССР приехала в таком составе: чемпионка мира в команде (1984), чемпионка СССР 1990 года Татьяна Чернецкая и 20-летняя Жанна Долгачева (на чемпионате мира 1989 года была запасной) и дебютантка мировых первенств 17-летняя Ирина Краснова. Руководитель команды Василий Козарь, старший тренер Андрис Калнынь. Лидер нашей команды четырёхкратная чемпионка мира заслуженный мастер спорта СССР Ирина Киселёва завершила свою спортивную карьеру. Она решила заняться научной работой и поступила в аспирантуру Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры и спорта.

Результаты

Плавание 
Личный зачёт

Стрельба 
Личный зачёт

После трёх видов. Личный зачёт

После трёх видов. Командный зачёт

Бег 
25 августа. Кросс.

Личный зачёт.

Командный зачёт

Верховая езда. Конкур 
Личный зачёт

Командный зачёт

Польские спортсменки уверенно проехали дистанцию конкура и завоевали первое командное место и завоевали звание чемпионок мира. Советские пятиборки неплохо выступили в верховой езде заняли второе место. Однако последнее слово было за командой США. Американка Тери Льюис не смогла справиться с капризным Штерном, пару раз вылетела из седла и в концй концов получила "баранку" - 0 очков. Бронзовые медали завоевали спортсменки ФРГ. Так в течение нескольких минут определились победители и призёры X Women's World Championship 1990.

Распределение наград

Индивидуальный зачёт

Командный зачёт

Ссылки. Источники 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Чемпионаты мира по современному пятиборью среди женщин